Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1970, die dreizehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 22. September und 3. Oktober 1970 in Guayaquil, Ecuador statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die zum sechsten Mal, zum vierten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Venezuela sowie eine Rekordzahl acht Mannschaften am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu acht Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt wurden 28 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1970. Bei Punktgleichheit entschied das Korbverhältnis.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1970 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Guayaquil
Basketballveranstaltung 1970
Sudamerikameisterschaft der Damen 1970